Zayas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Zayas (* 1947), US-amerikanischer Völkerrechtler und Historiker
 Alfredo Zayas y Alfonso (1861–1934; El Habanero), kubanischer Rechtsanwalt, Staatspräsident und Dichter
 David Zayas (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Edgardo Zayas (1964–2017), Opernsänger aus Puerto Rico
 José Pascual de Zayas-Bazan y Chacón (1772–1827), spanisch-kubanischer General
 Luis Zayas (* 1997), kubanischer Leichtathlet
 María de Zayas (1590–nach 1647), spanische Schriftstellerin
 Marius de Zayas (1880–1961), mexikanischer Karikaturist und Maler
 Napoleón Zayas (1904–1979), dominikanischer Merengue-Musiker, Komponist, Saxophonist und Orchesterleiter
 Rodrigo de Zayas (* 1935), spanischer klassischer Gitarrist, Lautenist und Schriftsteller (Sohn von Marius de Zaya)
 Roger Zayas-Bazán, dominikanischer Sänger